Bitwa na Amon Hen – starcie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia. W wyniku bitwy zginął Boromir, a Drużyna Pierścienia rozpadła się.

Po opuszczeniu Lothlórien członkowie Drużyny dopłynęli w pobliże Amon Hen, skąd mieli rozpocząć pieszą wędrówkę. Niezauważone pozostało oddalenie się Froda i Boromira, którzy zawędrowali w pobliże Tronu Wypatrywania na szczycie góry. Tam Boromir – krótkotrwale omamiony przez Jedyny Pierścień – próbował zabrać go Frodowi. Mimo że Boromir oparł się ostatecznie pokusie siłowego przejęcia Pierścienia, Frodo opuścił Drużynę wraz z Samem, podczas gdy reszta towarzyszy ruszyła na pomoc zaatakowanemu niespodziewanie przez Uruk-hai Boromirowi.

Z uwagi na honor Boromir zaalarmował przyjaciół o nadejściu wrogów dopiero po dłuższej walce w obronie napotkanych Merryego i Pippina. W wyniku tej zwłoki członkowie Drużyny spóźnili się z pomocą i Boromir poległ, trafiony strzałami. Równocześnie orkowie zdołali uprowadzić hobbitów, licząc, że któryś z nich jest w posiadaniu Jedynego Pierścienia. W filmie Boromir zostaje trzykrotnie ugodzony strzałami przez wodza uruków - Lurtza. Gdy Lurtz chciał dobić Boromira czwartą strzałą, pojawił się Aragorn i po ciężkim pojedynku zabił najsilniejszego z uruków. W wyniku śmierci Lurtza, dowództwo nad resztą oddziału przejął ten, który był wodzem według książki, czyli Uglúk.

Odwrót orków z Amon Hen w kierunku Isengardu sprawił, że Drużyna Pierścienia rozpadła się: Frodo i Sam wyruszyli z Pierścieniem do Mordoru, Merry i Pippin zostali uprowadzeni, a Aragorn, Gimli i Legolas ruszyli tropem Uruk-hai, aby ocalić Merry’ego i Pippina.

Ciało Boromira zostało złożone przez członków Drużyny wraz z jego uzbrojeniem w łodzi, którą spuszczono na Anduinę. W dolnym biegu rzeki, łódź tę odnalazł Faramir, brat Boromira, co spowodowało krótkie uwięzienie napotkanych Froda i Sama, którzy nic nie wiedzieli śmierci Boromira.

Przypisy

Bibliografia 
  J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia, Warszawa 2001

Linki zewnętrzne 
 Potyczka na Amon Hen w LOTR Wiki (eng.) - dostęp: 17 września 2010.

Bitwy Śródziemia

en:Minor battles in The Lord of the Rings#Attack on Amon Hen
es:Batallas de la Comunidad del Anillo#Batalla en Amon Hen